Litesound — интернациональная рок-группа, образованная братьями Дмитрием и Владимиром Карякиными в Минске в 2005 году.

Предыстория 
Свою музыкальную карьеру братья Дмитрий и Владимир Карякины начали в Китае в 2002 году с создания акустического дуэта. Там и состоялись их первые выступления в местных клубах, колледжах и университетах. В то время дуэт начал пробовать свои силы на различных конкурсах и фестивалях. Они прошли в финал «MOVA songwriters' competition 2002» в США, и победили на «Modern Rock Bands Competition» в Китае.

В 2003 году братья возвращаются в Минск, на конкурсе «Таланты третьего тысячелетия» они знакомятся со звукорежиссёром Андреем Старовойтовым, с которым создают первые студийные записи для радио.

История

2005—2007: Создание группы 
16 апреля 2005 года состоялось первое выступление группы под названием Litesound во Дворце Республики, и эта дата считается днём рождения группы. На ударных играл Сергей Гинько, на бас-гитаре Евгений Елфимов (выступал с Litesound единожды). В то время песни группы начинают ротироваться на радио и получают высокие места в хит-парадах.

Летом 2006 года Litesound заняли первое место на конкурсе Festivale Internazionale de Maiori в Италии, где познакомились с будущим участником группы Якопо Масса (Jacopo Massa), который тоже принимал участие в конкурсе. Через полгода музыканты записали совместный трек Solo Per Te, который попал в горячую радиоротацию как в Беларуси, так и в Италии. В сентябре 2007 года Litesound стали победителями на музыкальном фестивале «Амбасовище»

2008—2009: Going To Hollywood 
Работа над дебютным альбомом совместно со звукорежиссёром Андреем Старовойтовым двигалась очень медленно и так и не была закончена, в начале 2008 года сотрудничество с ним закончилось из-за творческих разногласий. Группа осталась без наполовину записанного материала и без студии. Работа над альбомом началась с нуля. Меньше чем через месяц группе было предложено записать саундтрек для рекламного ролика компании МТС, а крупнейший на то время белорусский музыкальный лейбл West Records предложил музыкантам контракт на выпуск дебютного альбома. Саундтрек для рекламного ролика крупнейшего мобильного оператора — песня The Life — получила всенародную известность и была удостоена премии «Рингтон года». Дебютный альбом «Going to Hollywood» был выпущен 5 декабря и меньше чем за месяц вышел на третье место по количеству продаж в Беларуси в 2008 году. А песня Do You Believe стала «Песней года Беларуси». Концерты группы прошли во многих городах Беларуси. Litesound выступили на Славянском Базаре, исполнив песню Валерия Головко «Земля мой надежды» вместе с народным артистом Республики Беларусь Анатолием Ярмоленко. Солист группы Дмитрий Карякин принял участие в телепроекте «Звездные танцы 3. Мужской сезон».

2010: Новая волна 
В 2010 году группа Litesound прошла в финал песенного конкурса «Новая волна» в Юрмале. В состав группы вошёл Якопо Масса, ранее известный поклонникам группы по совместной песне Solo Per Te, клип на которую вошёл в ТОП-10 лучших клипов среди стран СНГ и стран Балтии за 2010 год по мнению Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Выступление группы на «Новой волне» было высоко оценено жюри конкурса. Второй конкурсный день стал самым успешным для группы, хит своей страны — песня «Мама» Валерия Головко — в исполнении Litesound заняла второе место.

2011 
В 2011 году группа Litesound записала гимны для команд «Шахтёр» (Солигорск), гандбольного клуба «Динамо Минск» и саундтрек к рекламе йогурта Danone. Клип на песню See You In Vegas был удостоен национальной музыкальной премии в номинации «Лучший клип года», а также альтернативной музыкальной премии Ultra-Music Awards в номинации «Лучший белорусский клип года».

2012: Евровидение 
Litesound пять раз принимали участие в национальных отборах на конкурс «Евровидение», трижды проходя в финал и дважды занимая второе место, в 2009 году Litesound совместно с Ритой Дакотой представили в отборочном туре песню «Carry On» и заняли третье место. 14 февраля 2012 года на финальном шоу проекта «Еврофест» (национальный отбор на Евровидение в Белоруссии) группа получила второе место, по официальной информации набрав 22 балла из возможных 24. Во время награждения победителя зал скандировал «Litesound!», а возмущенный официально объявленными результатами голосования солист группы Дмитрий Карякин выражал своё несогласие, размахивая микрофонной стойкой. Слухи о фальсификации вызвали серьёзный общественный резонанс, уже на следующий день в социальных сетях начали собираться многотысячные группы, выступающие за пересмотр результатов голосования. Президент страны Александр Лукашенко поручил создать специальную комиссию для проверки результатов конкурса. По окончании проверки и пересчёта голосов комиссия установила, что результаты конкурса были фальсифицированы, и победителем официально была признана группа Litesound, которой и жюри и телезрители отдали максимально возможные 12 баллов.

По словам Карякина, в ходе подготовки к «Евровидению» имели место постоянные творческие разногласия с Белтелерадиокомпанией. Подготовка сопровождалась также и критической нехваткой финансирования. Музыканты обращались за помощью к своим поклонникам, чтобы собрать средства, необходимые для продвижения конкурсной песни в Интернете.

24 мая 2012 года Litesound выступили на Евровидении во втором полуфинале в Baku Crystal Hall с песней «We Are the Heroes» («Мы — герои»), но не прошли в финал, заняв 15 место из 18.

14 января 2013 года Litesound получили премию Eurostar Award, набрав более 14 тысяч голосов и опередив победителя «Евровидения» 2012 года Loreen на 10 тысяч голосов. Это первый случай в истории Eurostar Award, когда обладателем премии стал артист, столь низко оцененный в основном конкурсе и не прошедший в финал Евровидения.

2013 
В январе вышел второй русскоязычный сингл группы — «Сойдем с ума», в 2012—2013 годах группа активно гастролировала по городам Беларуси, России, Португалии, Бельгии, Голландии, в том числе с первыми сольными концертами в Москве и в Италии. В декабре был выпущен новогодний клип в двух языковых версиях — «Shooting Star» и «Рукой до звезд», который был номинирован на Национальную музыкальную премию «Лира».

2014 
Композиция Brothers победила в конкурсе на лучшую песню-гимн чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года. Во время чемпионата был представлен клип на песню, в котором снялся Олег Антоненко, а также команда Юность-Минск.

Солист группы Дмитрий Карякин участвовал в шоу «Хочу к Меладзе», Константин Меладзе назвал его «идеальным участником бойз-бэнда, который он пытается собрать». Видео этого выступления набрало полмиллиона просмотров на YouTube. Карякин покинул проект в полуфинале.

2015 
Группа Litesound создала саундтрек «UFO» для одноимённого шоу братьев Эдгарда и Аскольда Запашных. 3 марта 2015 года был выпущен клип, снятый в сотрудничестве с Большим Московским государственным цирком

Группа Litesound совместно со своим бывшим участником Алексом Колчиным выпустили клип на кавер-версию песни, представлявшую Россию на Евровидении 2015 — «A Million Voices» стало самым популярным кавером на песню Полины Гагариной.

2016 

В дуэте с молдавской певицей Katherine группа Litesound подали заявку на участие в отборе на «Евровидение» от Молдавии и прошли в полуфинал. Но 2 февраля за три недели до полуфинала стало известно, что артисты отказались от участия в конкурсе без объяснения причины.

18 марта 2016 года группа представила свой первый русскоязычный клип «Раздеть тебя», снятый в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с дрифт-командой Evil Empire и с гонщиком Сергеем Коборгиным. Клип стал лучшим белорусским клипом года по версии телеканала "Мир"

С 2017 
В ноябре 2017 года музыканты подписали контракт с российским музыкальным лейблом RAVE MUSIC, после чего отыграли сольный концерт в Москве.. В июле 2019 года группа заявила, что они стали жертвой аферистов и остались недовольны сотрудничеством в рамках контракта.

С лета 2017 года группа начала студийную работу над новой пластинкой. Альбом «LITESOUND» вышел 30 сентября 2018 года, в него вошло 14 треков, включая известные хиты группы, такие как We Are The Heroes и Раздеть тебя, а также абсолютно новые песни.

Litesound приняли участие в конкурсе песен церемоний открытия и закрытия вторых Европейских игр 2019 года. Специально написанная для Европейских игр песня «Champion» вошла во второй тур и победила в зрительском голосовании. По решению жюри «Champion» вошла в тройку победителей. Тем не менее, выступление группы на закрытии игр было отменено организаторами за несколько дней до церемонии.

Состав 
Современный состав

 Дмитрий Карякин — вокал, гитара, бас-гитара, клавиши (с 2005)
 Владимир Карякин — вокал, гитара (с 2005)
 Евгений Бальчюс — бас-гитара, вокал (с 2017)
 Макс Бобко — ударные (с 2019)

Бывшие участники и сессионные музыканты
 Сергей Гинько — ударные (2005—2008)
 Марио Гулинский (Владимир Гулинский) — бас-гитара (2005—2012)
 Александр Волощик — ударные (2008—2012)
 Евгений Садовский — клавишные (2009—2012)
 Игнат Якович — ударные (2012)
 Алекс Колчин — вокал, клавиши, гитара (2012—2013)
 Алесь Соболь — ударные (2012—2013)
 Якопо Масса (Jacopo Massa) — вокал, гитара, бас-гитара (2010—2013)
 Артемий Доронкин — бас-гитара (2013—2014)
 Егор Доронкин — ударные (2013—2014)
 Андрей Равовой — ударные (2015—2016, 2018—2019)

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 

Песни группы Litesound выходили на различных сборниках. Композиция «My Faith» вышла на диске под названием «Первый интернационал» и в сборнике «Евровигма», изданном компанией «Вигма» в 2006 году.

В 2007 году в рамках информационной кампании «Где есть насилие — нет семьи» песни группы Litesound вошли в мультимедийный диск.
5 декабря 2008 — сольный альбом Going to Hollywood («По дороге в Голливуд»), выпущенный компанией West Records.

В 2008 году в рамках акции «Выключи насилие в семье» песни группы Litesound вышли на компакт-диске «БОЛЬШЕ НИ ЗВУКА!»

Песня Solo Per Te, записанная совместно с Jacopo Massa, вышла на его альбоме Energia Emotiva в 2009 году.

Дуэтная песня с Анной Шаркуновой «Что, если мы» вошла в её альбом «Я СИЛЬНАЯ» (2015).

Песня We Are The Heroes, переведенная на язык Африкаанс под названием So Se Die Here стала 9-м треком альбома Gebed Van 'n Sondaar известного южно-африканского певца Nicholis Louw.

Видеоклипы

Награды, номинации, конкурсы

Саундтреки 
Весной 2008 года Litesound записали песню The Life — саундтрек к рекламному ролику компании МТС.
В 2011 году группа Litesound записала гимны для команд «Шахтёр» (Солигорск) и гандбольного клуба «Динамо-Минск».
В 2011 был записан саундтрек к рекламе йогурта Danone.
Весной 2014 года песня Brothers группы Litesound становится официальном гимном чемпионата мира по хоккею 2014 в Беларуси.
В начале 2015 года Litesound записывают официальный саундтрек для популярного шоу «Ufo. Цирк с другой планеты» братьев Запашных

Примечания

Ссылки 
 
 litesound.by — Официальный фан-сайт группы Litesound
 Официальный фан-клуб группы Litesound в Латвии
 
 

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Участники «Евровидения-2012»
Представители Белоруссии на «Евровидении»